Гелбінаші () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Гелбінаші () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Гелбінаші.
 Гелбінаші () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Гелбінаші () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Гелбінаші.